

Цілинна сільська рада — сільське поселення, Цілинний район, Алтайський край

Воєводська сільська рада — колишня сільська рада, Луганська область, Троїцький район
 Воєводська сільська рада — колишня сільська рада, Миколаївська область, Арбузинський район